Pacific Rim est un terme anglais signifiant « Pourtour du Pacifique ».

Sciences et techniques 
 En sciences de la Terre, le Pacific Rim désigne l'ensemble des territoires situés autour de l'océan Pacifique, y compris les îles proches de ce pourtour.

Culture et société

Cinéma 
 Pacific Rim est un film de science-fiction américain de Guillermo del Toro sorti en 2013.
 Pacific Rim: Uprising est un film américain de Steven S. DeKnight sorti en 2018 et suite du précédent.
Pacific Rim: The Black est une série d'animation basée sur les films.

Jeux vidéo 
 Pacific Rim est une série de jeux vidéo.

Sports 
 Les Pacific Rim Championships sont une compétition de gymnastique organisée par USA gymnastics depuis 1988.

Toponyme 
 La réserve de parc national Pacific Rim est un parc national situé dans le sud-ouest de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada).